Kap Arkona oder Cap Arcona steht für:
 Kap Arkona, eine 45 m hohe aus Kreide und Geschiebemergel bestehende Steilküste im Norden der Insel Rügen.
 Leuchtturm Kap Arkona, zwei Seefeuer und einen Peilturm an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern.
 Kap Arkona (Heard), Kap auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean

als Schiffsname für:
 Kap Arkona (Schiff), ein Handelsschiff der DDR-Staatsreederei VEB Deutsche Seereederei Rostock (DSR)
 Cap Arcona (Schiff, 1907), ein Luxusdampfer, der nach dem Kap Arkona auf der Insel Rügen benannt war
 Cap Arcona (Schiff, 1927), ein Luxusdampfer, der nach dem Kap Arkona auf der Insel Rügen benannt war und Ende des Zweiten Weltkriegs mit KZ-Häftlingen an Bord durch britische Flugzeuge versenkt wurde

Siehe auch:
 Arkona